El Torneig de Rio de Janeiro 2023, també conegut com a Rio Open 2023, és una competició tennística masculina disputada sobre terra batuda que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La novena edició del torneig es va disputar entre el 20 i el 26 de febrer del 2023 al Jockey Club Brasileiro de Rio de Janeiro, Brasil.

El tennista britànic Cameron Norrie va guanyar el primer títol de la temporada i el cinquè títol individual del seu palmarès. Aquesta final fou una repetició de la disputava la setmana anterior a Buenos Aires però amb el resultat contrari.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2023
ATP Tour 2023